Anzendorf ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Anzendorf (Gemeinde Schollach), Katastralgemeinde von Schollach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Anzendorf (Gemeinde Ried), Ortschaft von Ried in der Riedmark, Bezirk Perg, Oberösterreich